Бледос има више значења:

 Бледос (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Бледос (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику